Ebertsmühle ist Ortsname von

 Ebertsmühle (Dautphetal), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Ebertsmühle (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Ebersmühle